Доктор Мартин:

 Доктор Мартин — английский телесериал.
 Доктор, Мартин (род.1974) — чешский гребец на каноэ; двукратный Олимпийский чемпион 1996 года; двукратный чемпион мира.